Эмма Дайк (; ) — новозеландская гребчиха, выступающая за сборную Новой Зеландии по академической гребле с 2013 года. Чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира. Серебренный призёр Олимпийских игр 2020 в Токио.

Биография 
Эмма Дайк родилась 30 июня 1995 года в городе Инверкаргилл, Новая Зеландия.

Заниматься академической греблей начала в 2010 году, проходила подготовку в гребном клубе Timaru Rowing Club.

Впервые заявила о себе в гребле на международной арене в сезоне 2013 года, став пятой в зачёте распашных безрульных четвёрок на юниорском мировом первенстве в Тракае. Год спустя в той же дисциплине выиграла серебряную медаль на молодёжном мировом первенстве в Варезе.

Начиная с 2015 года выступала на взрослом уровне в основном составе новозеландской национальной сборной, присоединившись к экипажу-восьмёрке. В частности в этом сезоне дебютировала в Кубке мира, став серебряной призёркой на этапе в Люцерне, приняла участие во взрослом чемпионате мира в Эгбелете, где так же завоевала серебряную награду — в решающем финальном заезде уступила только экипажу из США.

В 2016 году в восьмёрках взяла бронзу на этапе Кубка мира в Люцерне и была лучшей на этапе в Познани. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В программе восьмёрок сумела выйти в главный финал А и показала в решающем заезде четвёртый результат.

После Олимпиады в Рио Дайк осталась в составе гребной команды Новой Зеландии на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2017 году в восьмёрках она выиграла этап Кубка мира в Познани, стала серебряной призёркой на этапе в Люцерне, получила бронзу на чемпионате мира в Сарасоте.

В 2018 году в восьмёрках выиграла серебряную и золотую медали на этапах Кубка мира в Линце-Оттенсхайме и Люцерне соответственно, тогда как на мировом первенстве в Пловдиве стала седьмой.

В 2019 году в той же дисциплине одержала победу на этапе Кубка мира в Роттердаме и на чемпионате мира в Линце-Оттенсхайме.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) Новой Зеландии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по академической гребле